Hite ou Hité peuvent désigner :

Patronyme 

 Shere Hite (1942-2020), un sexologue auteur du Rapport Hite
 Bob Hite (1943-1981), un musicien.

Toponyme 
 Hité, une localité du Burkina Faso

Entreprise 
 Hite Brewery Company